Heinrich Gustav Plitt ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Gustav Plitt (Politiker, 1777) (1777–1841), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Heinrich Gustav Plitt (Politiker, 1817) (1817–1879), deutscher Jurist, Offizier und Politiker, Senator in Lübeck